Große Flut steht für:

 Große Flut von 1862, USA
 Große Flut von 1993, USA
 Große Flut von Valencia 1957, Spanien